S8 (Berlijn), een spoorlijn
 S8 (Georgië), een hoofdweg in Georgië
 S8 (Polen), een Poolse autoweg
 S8 (S-Bahn Rhein-Main), een Duitse metrolijn
 Audi S8, een automodel
 Sectie 8, een militaire sectie